1 gmina w Niemczech:
 Stolk – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Schleswig-Flensburg

Osoby:
 Bram van Stolk – holenderski socjolog